Jméno a příjmení Jan Hrubý má více známých nositelů:

 Jan Hrubý (voják) (1915–1942) – příslušník československé armády ve Velké Británii, účastník atentátu na Heydricha
 Jan Hrubý (grafik) (* 1945) – český grafik a karikaturista
 Jan Hrubý (hudebník) (* 1948) – český rockový houslista